Wahlkreis 144 steht für folgende Wahlkreise:

 Bundestagswahlkreis 144
 Landtagswahlkreis 144